Schlieker ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Schlieker, Kunsthistorikerin und Kuratorin 
 Hans-Jürgen Schlieker (1924–2004), deutscher Maler und Grafiker, gelegentlich auch Hänner Schlieker genannt
 Heidrun Schlieker (* 1943), deutsche Lehrerin, Malerin und  Autorin
 Laurentius Schlieker OSB (* 1951), seit 2009 Abt der Abtei Gerleve
 Reinhard Schlieker (* 1957), deutscher Fernsehjournalist und Moderator
 Willy Schlieker (1914–1980), deutscher Großindustrieller

Siehe auch:
 Schlieker-Werft
 Schliecker
 Schliekersbrunnen